Niemcy:
 Wiehl – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Wiehl – dzielnica gminy Reichshof w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg
 Wiehl – rzeka, dopływ Agger

Osoby:
 Christopher Wiehl – amerykański aktor
 Reiner Wiehl – niemiecki filozofki aktor